Tribulaun ist der Name von vier benachbarten Gipfeln in den Stubaier Alpen in Tirol: 

 Pflerscher Tribulaun, 
 Gschnitzer Tribulaun, 
 Obernberger Tribulaun, 
 Kleiner Tribulaun,